El término Tailandés se puede referir a:

 Los naturales de Tailandia o lo relativo a este país; o
 El idioma tailandés.